Luftseite steht für:

 dem Staugewässer abgewandte Seite eines Absperrbauwerks (Wasserbau)
 alle Bereiche eines Flughafens, die sich hinter den Sicherheitskontrollen befinden (einschl. des Vorfelds)